Senna kan avse:

 Senna – ett växtsläkte i familjen ärtväxter, se Sennasläktet
 Senna – en smädedikt i den poetiska Eddan, till exempel Lokasenna och Hrímgerðarmál
 Senna (film) – en dokumentärfilm om Ayrton Senna
 Senna (smädedikt) – i fornvästnordisk litteratur en smädedikt

Personer
 Ayrton Senna, en brasiliansk racerförare
 Bruno Senna,  en brasiliansk racerförare systerson till Ayrton Senna

Geografi

Belarus 

 Sianna, vattendrag, Mahiljoŭs voblast,

Iran 

 Sanandaj, provinshuvudstad, Kurdistan, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar